Carnaval, eet-, drink- en verkleedfestijn dat zeven weken voor Pasen, of met Halfvasten, wordt gevierd
 Carnaval (Spyro Gyra), muziekalbum van Amerikaanse fusionband
 Carnaval (Schumann), compositie van Robert Schumann

Zie ook
Carnival (doorverwijspagina), afgeleid van het Engelstalige woord voor carnaval